Бевилакква:

 Бевилакква, Джулио (; 15 сентября 1881, Изола-делла-Скала, королевство Италия — 6 мая 1965, Брешиа, Италия) — кардинал, ораторианец;
 Бевилакква, Энтони Джозеф (; 17 июня 1923, Бруклин, США — 31 января 2012, Виннвуд, Пенсильвания, США) — кардинал.